Bacigalupi ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Bacigalupi, uruguayischer Politiker
 Esteban Bacigalupi, uruguayischer Politiker
 Paolo Bacigalupi (* 1972), US-amerikanischer Autor